Канг:

 Канг (Ботсвана) — деревня в Ботсване, в округе Кгалагади.
 Канг (звезда) — звезда в созвездии Девы.
 Канг Кек Иеу — один из лидеров «красных кхмеров» во время их правления в Камбодже.
 Канг, Клара Юми (род. 1987) — немецкая скрипачка корейского происхождения.
 Канг Завоеватель — персонаж Marvel Comics.